Гајеви могу да буду:

 Гај, шумарак, множина гајеви

или

 Гајеви (Шамац), насеље у општини Шамац, Република Српска, БиХ
 Гајеви (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Гајеви (Брчко), насеље у општини Брчко, Дистрикт Брчко, БиХ
 Гајеви (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ

Види још 
 Гај (вишезначна одредница)